Bony ist der Name folgender Orte:
 Bony, Gemeinde im Département Aisne in Frankreich
 Bony, Dorf in der Gemeinde Makalondi in Niger, siehe Boni (Niger)

Bony ist der Familienname folgender Personen: 
 Jean Bony (1908–1995), französischer Architekturhistoriker
 Jean-Michel Bony (* 1942), französischer Mathematiker
 Wilfried Bony (* 1988), ivorischer Fußballspieler

Bony ist Teil der Filmtitel:
 Bony: Fahrt in den Tod, australischer Fernsehfilm von 1990
 Bony und sein Kommissar, australische Krimiserie aus den 1990er Jahren

Siehe auch:
 Boni
 Bohny
 Bonny
 Boney